Mittler ist:

 eine Bezeichnung für einen Mediator, siehe Mediation
 der Name eines nach alten Oberaußemer Rezepten hergestellter Kräuterschnaps
 Der Mittler (1971), britischer Spielfilm
 ein Verlag, siehe E. S. Mittler & Sohn

Mittler ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Mittler (* 1968), deutsche Sinologin
 Daniel Mittler (* 1973), deutscher Aktivist
 Elmar Mittler (* 1940), deutscher Bibliothekar
 Ernst Siegfried Mittler (1785–1870), deutscher Verleger
 Fatma Mittler-Solak (* 1977), deutsche Fernsehmoderatorin
 Franz Mittler (1893–1970), österreichischer Musiker und Schriftsteller
 Franz Ludwig Mittler (1819–1891), deutscher Jurist und Minister des Kurfürstentums Hessen 
 Gernot Mittler (* 1940), deutscher Politiker (SPD)
 Jasna Mittler (* 1975), deutsche Schriftstellerin
 Konrad Toeche-Mittler (1869–1954), deutscher Verleger
 Leo Mittler (1893–1958), österreichischer Filmregisseur
 Mauritius Mittler (1921–2013), deutscher Historiker
 Max Mittler (1924–2004), Schweizer Autor und Verleger
 Otto Mittler (1890–1970), Schweizer Historiker
 Placidus Mittler OSB (1928–2016), deutscher Benediktiner, Abt der Benediktinerabtei Michaelsberg
 Wolf Mittler (1918–2002), deutscher Journalist und Radiomoderator

Siehe auch:
 Mittler, eine Figur aus den Wahlverwandtschaften von Johann Wolfgang von Goethe
 Epitaph für Johann Ulrich Mittler, eines von 14 Epitaphen der Uffkirche in Stuttgart-Bad Cannstatt
 Ermittler (Begriffsklärung)
 Midler (Begriffsklärung)
 Mediator (Begriffsklärung)
 Vermittler (Begriffsklärung)
 Der Mittlere